Kurzes Tal ist ein Talname:

 Kurzes Tal (Heroldsgrund), linkes Seitental des Heroldsgrunds (zum hier noch Altbach genannten Welzbach, zur Tauber) nahe der Wiesenmühle nach Großaltertheim, Gemeinde Altertheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Kurzes Tal (Itter), rechtes Waldtal zur Itter gegenüber Friedrichsdorf, Stadt Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg; mit Kurzes-Tal-Viadukt